Великобагачанский район () — упразднённая административная единица в центре Полтавской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Великая Багачка.

Географическое положение 
Великобагачанский район расположен в центре Полтавской области Украины.
С ним соседствуют
Миргородский,
Хорольский,
Семеновский,
Глобинский,
Решетиловский,
Шишацкий районы Полтавской области.
Площадь района — 1000 км².

Административным центром района является посёлок городского типа Великая Багачка.

Через район протекают реки
Псёл,
Вовнянка,
Гнилица,
Балаклейка.

Население 
Население района составляет  человека (2001),
в том числе городское —  человека,
сельское —  человека.
В 2019 году население района составило 23 885 человек.

История 
Район образован как Устивицкий (с центром в с. Устивица) 7 марта 1923 года, переименован в Велико-Багачанский 13 марта 1925 года в связи с переносом центра в с. Великая Багачка. В современных границах восстановлен в декабре 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Миргородского района.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Транспорт

Культура 
 Район-побратим Великобагачанского района — Большесолдатский район Курской области России.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Информация на сайте областной администрации